День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации — профессиональный праздник работников подразделений собственной безопасности работающих в органах внутренних дел России. Отмечается в России ежегодно, 18 декабря. Не является нерабочим днём.

История и празднование 
«День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел Российской Федерации» был установлен 28 сентября 2000 года в соответствии с приказом № 998 министерства внутренних дел России.

18 декабря не случайно выбрано для проведения этого профессионального праздника. Именно в этот день, в 1995 году, во исполнение пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 18 сентября 1995 года № 954 и указа № 050, в структуре МВД Российской Федерации было создано Управление собственной безопасности Министерства внутренних дел России. Начиная с февраля следующего года началось формирование подразделений собственной безопасности органов внутренних дел в субъектах Российской Федерации, УВДТ, УВД (ОВД), подчиненных Управлению режимных объектов МВД страны.

Руководителями УСБ МВД РФ в разные годы были: Голицын С. В. (1995—1998); Макарычев А. К. (1998—1999); Стрельников А. А. (1999); Серебряков В. В. (1999—2001); Ромодановский К. О. (2001—2005), Драгунцов Ю. В. (с марта 2006).

Основными официально заявленными задачами УСБ являются: организация государственной защиты сотрудников подразделений ГУВД, их близких при поступлении угрозы жизни, здоровью, связанных с исполнением служебного долга, предотвращение проникновения в органы внутренних дел лиц, преследующих противоправные цели, выявление, пресечение противоправных деяний со стороны сотрудников и работников органов внутренних дел, выявление и устранение условий, способствующих их совершению.

Историческая справка 
В СССР, первые подразделения по работе с личным составом органов правопорядка были созданы 28 февраля 1924 года в соответствии с Приказом ОГПУ "О реформировании юридических отделов ОГПУ и учреждении при Коллегии должности «особоуполномоченного».

См. также 
 День милиции
 День милиции общественной безопасности (МОБ)
 День юриста
 День работников уголовного розыска России
 День ОМОН
 День образования штабных подразделений МВД РФ
 День участковых уполномоченных милиции

Примечания

Ссылки 
 День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел России на сайте МВФ РФ
 [www.calend.ru/holidays/0/0/1872/ День подразделений собственной безопасности органов внутренних дел РФ]

Милиция
Милиция
Милиция
Милиция
Праздники 18 декабря